Hengst (paard), een mannelijk paard
 Hengst (schip), een traditioneel zeilschip
 Hengst (zandplaat), een zandplaat gelegen tussen Texel en Vlieland
 hengst, een Amsterdams woord voor een 'harde klap'